Лас Катаринас има више значења:

 Лас Катаринас (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Катаринас (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Катаринас (Сан Педро Тотолапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Катаринас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику